Navas del Rey är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Madrid. Navas del Rey ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Navas del Rey är kuperad västerut, men österut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Navas del Rey. Runt Navas del Rey är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Martín de Valdeiglesias,  km väster om Navas del Rey. Omgivningarna runt Navas del Rey är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid